Sørfjord ist der Name einer Anzahl norwegischer Fjorde.

 Der „Sørfjord in Hardanger“ in der Provinz Vestland ist ein 38 km langer Seitenfjord des Hardangerfjordes, der sich von Utne/Kinsarvik südlich in Richtung Odda erstreckt. 
 Der „Sørfjord bei Osterøy“ in der Provinz Vestland trennt die Insel Osterøy von der Bergenhalbinsel (Bergenshalvøyen) und ist einer von drei Fjorden um die Insel.
 Der „Sørfjord in Kvænangen“ ist ein Teil des Fjords Kvænangen und liegt in der Kommune Kvænangen in der Provinz Troms.
 Der „Sørfjord bei Risør“ befindet sich auf der Südseite der Insel Barmen in der Kommune Risør in der Provinz Aust-Agder.

Weiterhin gibt es 
 den „Sørfjord in Brønnøy“ in der Provinz Nordland,
 den „Sørfjord in Hemnes“ in der Kommune Hemnes in der Provinz Nordland,
 den „Sørfjord in Gildeskål“ in der Provinz Nordland,
 den „Sørfjord in Rana“ in der Provinz Nordland,
 den „Sørfjord in Rødøy“ in der Kommune Rødøy der Provinz Nordland,
 den „Sørfjord in der Tromsø-Kommune“ in der Provinz Troms.

 Der „Sørfjord in Bindal“ ist ein Fjord in der Kommune Bindal in der Provinz Nordland.
 Der „Sørfjorden in Bodø“ ist ein Fjord in der Bodø Kommune in der Provinz Nordland. Er ist ein Seitenarm des Mistfjords.
 Der „Sørfjord in Leirfjord“ ist ein Fjord in der Leirfjord Kommune in der Provinz Nordland.
 Der „Sørfjord in Sortland“ ist der innerste Teil des Hognfjords in der Sortland Kommune in der Provinz Nordland.
 Der „Sørfjord (Rissa)“ ist ein Fjord in der Rissa Kommune in der Provinz Trøndelag. Er ist ein Arm des Stjørnfjords.